Франсуа-Жозеф де Шампаньи (1804—1882) — 4-й герцог де Кадор, французский писатель, член французской академии.

Биография 

Франсуа-Жозеф де Шампаньи сочувствовал направлению Монталамбера и деятельно сотрудничал в «Correspondant» и «Ami de la Religion»; был также одним из основателей и редакторов «Revue contemporaine».

Наиболее важная его работа: «Les Césars», печатавшаяся отрывками в «Revue des deux mondes», вышла в свет в 1841—43 гг. Это сочинение несколько односторонне и пристрастно, так как автор смотрит на империю сквозь призму гонений на христиан. Продолжением этого труда служат «Les Antonins» (1863) и «Les Césars du III-me siècle» (1870).

Вместе с епископом Дюпанлу Шампаньи всеми силами противился во имя религии допущению во французскую академию позитивиста Литтре, но потерпел неудачу: ему пришлось даже говорить приветственную речь по адресу Литтре.

Кроме названных выше, Шампаньи принадлежат ещё следующие сочинения: «Un mot d’un catholique sur quelques travaux protestants» (1844); «Du projet de loi sur la liberté de l’enseignement» (1847); «De la propriété» (1849); «Du germanisme et christianisme» (1850); «Un examen de conscience» (1850); «Les premiers siècles de la charité» (1854); «Rome et la Judée au temps de la chute de Néron» (1858); «Le père Lacordaire» (1870); «L’apologétique d’aujourd’hui» (1873); «Les mémoires du comte de Ségur» (1873); «La religion romaine d’Auguste aux Antonins» (1874); «La Francmaçonnerie» (1875); «L’Italie, études historiques» (1875) и др.

Ссылки 
 

04
Члены Французской академии
Похороненные на кладбище Монпарнас